Константин Бродский (ум. 1763) — архимандрит Русской православной церкви;   Харьковского коллегиума.

Воспитанник Киево-Могилянской духовной академии, по окончании академического курса был некоторое время справщиком в типографии Киево-Печерской лавры. 

В 1745 году Константин Бродский был вызван в Московскую славяно-греко-латинскую академию на должность учителя философии, в июле 1748 года назначен префектом этой Академии, а в августе 1749 года учителем богословия. При ректоре Академии архимандрите Иоанне (Хотунцевском), проживавшем в Донском монастыре, фактически был начальником Академии. 

14 мая 1753 года Священный Синод вверил ему «дирекцию в Заиконоспасском училищном монастыре над братиею и в Академии, впредь до рассмотрения и указа о назначении архимандрита и ректора». 

18 августа 1753 года Константин Бродский был определен настоятелем в Куряжский монастырь Белгородской епархии, причем «за немаловременные в Академии труды» возведен 24 октября 1753 года в сан архимандрита. Вскоре он назначен был ректором Харьковского коллегиума и на этой должности значительно улучшил материальное положение этого учебного заведения.

Константин Бродский скончался в 1763 году.

Примечания

Литература 
 Архив Священного Синода, дело 1753 г. № 196.
 Историко-статистическое описание Харьковской епархии. — Отд. I. — М., 1852.
 Смирнов С. История московской Славяно-греко-латинской Академии. — , 1855.
 Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей российския церкви" : (с алфавитным указателем монастырей, сост. М. Семевским). — СПб.: Археографическая комиссия, 1877.

Архимандриты Русской православной церкви
Выпускники Киево-Могилянской академии
Преподаватели Славяно-греко-латинской академии
Ректоры Харьковского коллегиума